Cable poate fi:

 George Washington Cable, romancier american
 Romania Cable Systems, (RCS) companie de telecomunicații din România 
 Digital Cable Systems, companie de telecomunicații din România